Список рек Австралии — список рек, протекающих по территории Австралии (включая остров Тасмания).

Северное и восточное побережья Австралии омывают моря Индийского океана (Тиморское) и Тихого океана (Арафурское, Коралловое, Тасманово); западное и южное — Индийский океан (Большой Австралийский залив).

Природа многих рек Австралии эфемерна, большая их часть полноценно функционирует только после проливных дождей. Но на юго-востоке континента раскинулись реки, сравнимые с крупнейшими в мире. Все они — часть единой системы Муррей-Дарлинг.

Большой Водораздельный хребет, простирающийся вдоль восточного и юго-восточного побережья Австралии, формирует два типа рек. Текущие на восток впадают в море, западная часть формирует речную систему Муррей-Дарлинг.

Роль системы Муррей-Дарлинг в жизни континента значительна. Главная река Австралии, Муррей, вместе с притоками Маррамбиджи, Дарлингом и Гоулберном дренирует достаточно обширную территорию. Верховья притоков на 200 км отстоят от восточного побережья и, сливаясь, формируют главные реки, которые извилистыми руслами текут к морю. Муррей берёт начало в Снежных горах. Протяжённость системы Муррей-Дарлинг — 3672 км.

Крупнейшие реки 
По данным Национальной топографической Базы данных ():

 Муррей — 
 Маррамбиджи — 
 Дарлинг — 
 Лаклан — 
 Купер-Крик — 
 Флиндерс — 
 Дайамантина —

Список рек 

}}
Также в Австралии есть небольшие реки, такие, как Бернетт с её притоками.

См. также 
 География Австралии
 Водопады Австралии

Примечания

Ссылки 
Реки Австралии

 
Австралия
Реки